Пакш (венг. Paks) — многозначный термин.

 Пакш — город в центре Венгрии, в медье Тольна, на левом берегу Дуная.
 Пакш — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии.
 Пакш — венгерский футбольный клуб из одноимённого города.
Схожие значения
 Пакша — двухнедельный период фаз луны в индийском календаре.